Aramoana bezeichnet in Neuseeland
 Aramoana (Otago), Ortschaft in der Region Otago bei Dunedin
 Aramoana (Hawkes Bay), Ortschaft in der Region Hawkes Bay
 Aramoana (Schiff), ehemalige Fähre über die Cook Strait